Евге́ний Само́йлович Чепурня́к () — украинский актёр, режиссёр, продюсер, певец, шоумен, пародист. Участник КВН. Народный артист Украины (2019).

Биография 
Родился 4 мая 1959 года в городе Днепропетровске, УССР. С 1976 по 1981 год учился в Днепропетровском химико-технологическом институте по специальности «Химическая технология керамики и стекла». Cемнадцатилетним впервые вышел на сцену студенческого театра. С 1983 по 1988 учился в Ярославском государственном театральном институте. С 1981 по 1988 год работал в Днепропетровской филармонии, исполнял произведения Л. Измайлова, С. Альтова и других авторов. Также работал в Московском театре «Каскадёр», где дублировал голоса каскадёров.

Известность Чепурняку принесло участие в команде КВН ДГУ, на базе которой в 1994 году возник Театр КВН ДГУ, где он выступает не только в роли ведущего актёра, но и режиссёра-постановщика. С 1998 года театр стал муниципальным, получив поддержку городского совета Днепропетровска (решение сессии горсовета датируется 1 апреля 1999 года).

Все эти годы театр ведёт активную гастрольную деятельность в США, Израиле, Германии, странах СНГ, выступает с концертами, неоднократно проводил традиционный фестиваль команд КВН во Дворце спорта Днепропетровска. В 2009 году Чепурняк был одним из создателей проекта в жанре политического кабаре — «Весёлый ПесецЪ».

В 2018 году вместе со съёмочной группой представлял фильм «Донбасс» на ОМКФ.

Семья 
Женат, двое детей.

Фильмография 
  — Одесса. История в историях
  — Старпёр — миссия справедливости (телепроект)
  — Дорогие дети — Яша
  — Донбасс — главный врач (по фамилии Коваленко)

Звания 
 Заслуженный артист Украины (11 сентября 2009)
 Народный артист Украины (26 марта 2019)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Youtube-канал Кабаре Весёлый ПесецЪ Театр КВН ДГУ

Игроки Высшей лиги КВН